Берта Айзенман — українська мікробіолог
 Ніколь Айзенман — американська художниця